Dettelmaier ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Dettelmaier (1884–1913), österreichischer Fußballspieler 
 Karl Dettelmaier (1881–1922), österreichischer Fußballspieler